Die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 waren ein Tennisturnier der ATP World Tour 2013, das vom 16. bis zum 24. Februar 2013 in Memphis auf Hartplatz in der Halle ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 und in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Diese Turniere zählen jedoch im Gegensatz zum U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 nicht zur Kategorie ATP World Tour 500, sondern zur Kategorie ATP World Tour 250.

Der Vorjahressieger im Einzel, Jürgen Melzer, schied bereits in der ersten Runde aus. In diesem Jahr gewann der Japaner Kei Nishikori, der während des gesamten Turniers ohne Satzverlust blieb. Er besiegte im Finale den Spanier Feliciano López mit 6:2 und 6:3. Für Nishikori war es der zweite Titel in dieser Kategorie und sein dritter Titel auf der ATP Tour. Das Doppel gewannen im Jahr zuvor Max Mirny und Daniel Nestor. Mirny spielte in diesem Jahr an der Seite von Horia Tecău und schied in der ersten Runde aus, Nestor erreichte zusammen mit Łukasz Kubot das Halbfinale, in dem sie dem amerikanischen Duo James Blake und Jack Sock unterlagen. Diese mussten sich im Finale ihren Landsleuten Bob und Mike Bryan deutlich mit 1:6 und 2:6 geschlagen geben. Für die Bryan-Brüder war es der dritte Titel in diesem Jahr und bereits der 85. Karrieretitel auf der ATP Tour.

Das Teilnehmerfeld der Einzel- und der Doppelkonkurrenz bestand jeweils aus 32 Spielern.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 fand am 16. und 17. Februar 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler kamen über die Qualifikation ins Hauptfeld:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 wurden für das Erreichen der jeweiligen Runde die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die zunächst durch die Qualifikation mussten, erhielten die Qualifikationspunkte zusätzlich zu jenen für das Erreichen der jeweiligen Runde (Beträge ansonsten nicht kumulativ; Beträge für den Doppelwettbewerb pro Spieler).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 30 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)